Niukkanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Juho Niukkanen (1888-1954), homme politique finlandais
 (1924-1989), architecte finlandais
 (1893-1962), militaire finlandais
 (né en 1960), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois